Radio Dreyeckland steht für:

 Radio Dreyeckland (Freiburg im Breisgau), ein nichtkommerzieller Radiosender aus Deutschland mit Sitz in Freiburg im Breisgau
 Radio Dreyeckland (Elsass), ein elsässischer Privatsender aus Mülhausen
 Radio Dreyeckland Libre, ein alternativer Radiosender aus Colmar in Frankreich